Хонигман (, ) — немецкая фамилия. 
"Honig" - по немецки мёд, таким образом фамилия означает "пчеловод".
Известные носители:

 Хонигман, Эрнест (1892—1954) — немецкий историк.
 Хонигман, Хедди (род. 1951) — перуанско-голландский режиссёр-документалист.